Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Gerry Weber Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl mexicko-americký pár Santiago González a Scott Lipsky, který vypadl v úvodním kole s pozdějším vítězi Němcem Andrem Begemannem a Rakušanem Julianem Knowlem.

Soutěž čtyřhry vyhrála druhá nasazená německo-rakouská dvojice Andre Begemann a Julian Knowle, když ve finále přehrála švýcarský pár Marco Chiudinelli a Roger Federer po velké bitvě 1–6, 7–5 a v závěrečném supertiebreaku poměrem míčů [12–10].

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále, odstoupili)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (odstoupili)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014